Slovní spojení Svatý týden může mít více významů:

 Svatý týden nebo též Pašijový týden – období křesťanského liturgického roku, které začíná Květnou nedělí a končí Velikonocemi (nedělí Vzkříšení)
 svatý týden nebo též „svaťák“ – ve studentském slangu týden před maturitními zkouškami, kdy maturující studenti nechodí do školy a připravují se samostatně doma
 La Semaine sainte – román Louise Aragona překládaný jako Velikonoční týden

Reference

Související články 
 Svatý rok